Osoby o tym nazwisku:
 Maciej Ratuszniak – polski zawodowy gracz e-sportowy
 Marek Ratuszniak – polski samorządowiec, polityk i przedsiębiorca
 Serhij Ratuszniak – ukraiński inżynier i polityk, przedsiębiorca i samorządowiec